Чемпионат мира по биатлону 2005 года — 40-й чемпионат, прошедший в Хохфильцене (Тироль, Австрия) с 4 по 13 марта 2005 года. Чемпионат посетило приблизительно 80 000 зрителей. Смешанная эстафета, впервые включённая в программу чемпионата мира, прошла отдельно в Ханты-Мансийске в рамках финального этапа Кубка мира.

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету первый раз с 1967 года.

Мужчины

Спринт 10 км 

Дата: 5 марта 2005

Гонка преследования 12.5 км 

Дата: 6 марта 2005 

Из допущенных до гонки преследования биатлонистов не стартовали Даниэль Мезотич, () и Андреас Бирнбахер, ().

Масс-старт 15 км 

Дата: 13 марта 2005

Индивидуальная гонка 20 км 

Дата: 9 марта 2005

Эстафета 4 x 7.5 км 

Дата: 12 марта 2005

Женщины

Спринт 7.5 км 

Дата: 5 марта 2005

Гонка преследования 10 км 

Дата: 6 марта 2005

Масс-старт 12.5 км 

Дата: 13 марта 2005

Индивидуальная гонка 15 км 

Дата: 8 марта 2005

Эстафета 4×6 км 

Дата: 11 марта 2005

Смешанная эстафета 

Дата: 20 марта 2005

Зачёт медалей

Ссылки 
 Сайт о биатлонной трассе в Хохфильцене

2005 год в биатлоне
Чемпионаты мира по биатлону
Международные соревнования по биатлону в Австрии
Март 2005 года
Чемпионаты мира в Австрии